Stockdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stockdale (Pennsylvania)
Stockdale (Texas)